Sezóna 2010/2011 Ondrášovka Cupu je druhou sezónou české fotbalové pohárové soutěže pod tímto názvem, který nahradil předchozí Pohár Českomoravského fotbalového svazu. Pohár začal předkolem 18. července 2010. Ve finále 25. května 2011 na stadionu v Jihlavě se utkaly prvoligové týmy SK Sigma Olomouc a FK Mladá Boleslav. Vítězem se po penaltovém rozstřelu stali fotbalisté Mladé Boleslavi.

Překvapivý byl postup třetiligového klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž až do semifinále soutěže.

Průběh soutěže – Jednozápasová kola

Předkolo 
Zápasy předkola byly odehrány 18. července 2010 v 17:00.

1 – Z rozhodnutí řídícího orgánu ČMFS bylo utkání zrušeno z důvodu nesplnění podmínek pro účast v soutěži ze strany Fotbal Fulnek. Nový Jičín se tak automaticky stal účastníkem 1. kola Ondrášovka cupu.

1. kolo 
Zápasy 1. kola byly odehrány 24. července 2010 od 17:00.

2. kolo 
Zápasy 2. kola byly odehrány 1. září 2010 od 17:00 (kromě výjimek). V tomto kole se do soutěže zapojily týmy 1. Gambrinus ligy.

3. kolo 
Zápasy 3. kola byly odehrány 22. září 2010 v 16:30 (kromě výjimek).

Dvojzápasová kola

Pavouk

4. kolo 
4. kolo bylo odehráno 27. října 2010, odvety 10. listopadu 2010.

Čtvrtfinále 
Čtvrtfinále bylo na programu 12., 13. a 14. dubna 2011, odvety 20. dubna 2011.

Semifinále 
Semifinále je na programu 4. května 2011, odvety 11. května 2011.

 Zápas mezi Slavií a Olomoucí byl za stavu 1:1 kvůli výtržnostem domácích příznivců přerušen a později kontumován ve prospěch hostí.

Finále

Vítěz

Odkazy

Literatura

Související články 
 Ondrášovka Cup
 Gambrinus liga 2010/11
 Český Superpohár 2011

Externí odkazy 
 Rozpis a výsledky na stránkách Českomoravského fotbalového svazu

Český fotbalový pohár
Fotbal v Česku v roce 2010
Fotbal v Česku v roce 2011